Агридженто — город в Италии.
 Агридженто — провинция в Италии.